Kimberley steht für:
 eine Schreibvariante des weiblichen Vornamens Kimberly, siehe Kimberly (Vorname)
 Kimberley (Australien), eine Region im Bundesstaat Westaustralien
 Kimberley (British Columbia), eine Kleinstadt in Kanada
 Kimberley (Norfolk), ein Dorf in Norfolk, England
 Kimberley (Nottinghamshire), eine Kleinstadt in Nottinghamshire, England
 Kimberley (Südafrika), die Hauptstadt der Provinz Nordkap
 ein britisches Kriegsschiff, siehe HMS Kimberley (F50)

Siehe auch:
 Earl of Kimberley
 Kimberley-Prozess
 Kimberly